Holzmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Holzmeister (1886–1983), österreichischer Architekt
 Elisabeth Holzmeister (* 1968), österreichische Schauspielerin
 Judith Holzmeister (1920–2008), österreichische Schauspielerin
 Lieselotte Holzmeister (1921–1994), deutsche Verlegerin und Politikerin (CDU), MdB

Holzmeister  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Holzmeister (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land

Holzmeister steht für:
 Holzmeister (Beruf)